Спід — транслітерація з  — швидкість. Має декілька значень.

Прізвище 
 Скотт Спід (; 1983) — американський автогонщик, пілот Формули-1 .
 Клод Спід () — протагоніст в Grand Theft Auto 2.
 Гері Спід (; 1969–2011) — колишній валлійський футболіст, півзахисник.

Спід — місто, штат Канзас
 Спід — місто, штат Північна Кароліна

Інше 
 Спід-метал, або швидкий метал (від англ. speed — швидкість) — різновид музичного жанру важкого металу, що розвинувся у другій половині 1970-х років.